Cappella puede referirse a:

 Cappella Cantone, localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia 
 Cappella de' Picenardi, localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia 
 Cappella Maggiore, localidad y comuna de la provincia de Treviso, región de Véneto, Italia